Trzebinski ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Trzebinski (1902–1946), deutscher KZ-Arzt
 Errol Trzebinski, britische Autorin
 Tonio Trzebinski (1960–2001), kenianischer bildender Künstler